Shinobi:
 Shinobi — серия видеоигр в жанре платформера, издаваемая компанией Sega.
 Shinobi — видеоигра 1987 года, разработанная компанией Sega для аркадных автоматов и различных консолей.
 Shinobi — видеоигра 2002 года, разработанная компанией Overworks для консоли PlayStation 2.
 Shinobi — видеоигра 2011 года, разработанная компанией Griptonite Games для консоли Nintendo 3DS.
 Shinobi III: Return of the Ninja Master  — видеоигра, в жанре action, выпущена в Японии.
 Shinobi.ru — русскоязычный веб-сайт, посвящённый аниме-культуре.